П-500 может означать:
 П-500 «Базальт» — противокорабельная крылатая ракета.
 П-500 «Кливер» — советская радиолокационная станция обнаружения воздушных целей.